Als Spezialbier werden bezeichnet:
 in Österreich ein Bier mit mindestens 12,5 % Stammwürze, siehe Bier#Österreich
 in der Schweiz ein Pilsner Bier mit 11,5 % bis 14,0 % Stammwürze